Cidade FM és una emissora portuguesa de radiofórmula que emet essencialment música destinada a la franja juvenil de la població.

La ràdio, propietat del Grup MCR i PRISA, centra la seva programació en els tops musicals internacionals i del país. La cadena és avui dia la ràdio més escoltada pels joves portuguesos entre els 15 i els 24 anys.

Freqüències FM 
 Cidade 99.3 Santarém
 Cidade 97.2 Évora
 Cidade 107.2 Porto
 Cidade 91.6 Lisboa
 Cidade 106.2 Setúbal
 Cidade 101.1 Aveiro
 Cidade 104.4 Braga
 Cidade 101.0 Vale Cambra 
 Cidade 99.7 Coimbra
 Cidade 99.7 Algarve
 Cidade 91.6 Lisboa
 Cidade 106.2 Lisboa

Referències

Enllaços externs 
 Xarxa Social de Cidade FM 
 Emissió on-line de Cidade (rádio)
  Cidade (rádio) a Facebook

Emissores de ràdio
Entitats de Portugal